Хеммингс () — английская фамилия. Известные носители:

 Хеммингс, Деон (род. 1968) — ямайская легкоатлетка.
 Хеммингс, Дэвид (1941—2003) — британский актёр, режиссёр и продюсер.
 Хеммингс, Люк (род. 1996) — участник группы 5 Seconds of Summer